Quarles ist der Familienname folgender Personen:

 Donald A. Quarles (1894–1959), US-amerikanischer Politiker
 Francis Quarles (1592–1644), englischer Dichter
 James Minor Quarles (1823–1901), US-amerikanischer Politiker
 Joseph V. Quarles (1843–1911), US-amerikanischer Politiker
 Julian M. Quarles (1848–1929), US-amerikanischer Politiker
 Shelton Quarles (* 1971), US-amerikanischer Footballspieler
 Tunstall Quarles (1781–1856), US-amerikanischer Politiker

Quarles bezeichnet:
 Quarles (Norfolk), einen Ort in England

Sonstiges:
 Quarles Range, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Satz von Beckman und Quarles, ein Satz über geometrische Transformationen
 Quarles van Ufford (Begriffsklärung)